аль-Макки (), Мекки — нисба, часть арабского имени указывающая на происхождение из города Мекка.

Имя
  — чтец Корана, табиин.

Нисба
 Муджахид ибн Джабр аль-Макки (645—723) — один из самых известных и уважаемых учёных среди табиинов и имам в области тафсира, хадисов, исламского права (фикха) и чтения Корана (кираатов).
 Абу Талиб аль-Макки (ум. 998) — исламский богослов, хадисовед, правовед и суфий.
 Суфьян ибн Уяйна аль-Макки — знаменитый мекканский хадисовед, волноотпущенник Мухаммада ибн Музахима.
 Ибн Касир аль-Макки — чтец Корана.
 Ибн Хаджар аль-Хайтами аль-Макки (1503—1566) — исламский учёный-богослов, хадисовед, историк, мутакаллим и правовед шафиитского мазхаба.
 Наваф аль-Хазми‎, также известный как Рабиа аль-Макки (1976—2001) — террорист, один из пяти угонщиков рейса 77, врезавшегося 11 сентября 2001 года в здание Пентагона.
 Абу Кутейба аль-Макки (1960—2004) — арабский террорист родом из Мекки, полевой командир, один из приближённых Хаттаба.

Фамилия
  — тунисский политик.
  — тунисский бизнесмен и политик.

См. также 
 Макки

Макки